Pronucula är ett släkte av musslor. Pronucula ingår i familjen nötmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nötmusslor
Pronucula